Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die OEC Taipei WTA Challenger 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen acht Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 16. November 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

2015
WTA Challenger Series 2015